Flajer (engl. flyer : letač) može značiti:

 Flajer (stroj), stroj na kojem se obavlja ufrkavanje pređe pamuka i ravnomjerno namatanje na bobinu; 
 letak, list papira manje ili srednje veličine s kraćim tekstom propagandnog, političkog ili drugog sadržaja

Izvor: "Hrvatski enciklopedijski rječnik", Zagreb, 2004.